SMS Warszawa – klub sportowy hokeja na lodzie mężczyzn
  SMS Warszawa – klub sportowy koszykówki kobiet